Rościsław (imię)
 Rościsław (książę wielkomorawski)
 Rościsław I Michał (zm. 1167) – wielki książę kijowski
 Rościsław Rurykowicz książę przemyski
 Rościsław – biskup Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Rościsław – słowacki biskup prawosławny